

Persone 
 Richárd Bohus – nuotatore ungherese
 Stanislav Bohuš – calciatore ucraino

Altro 
 Bohus – nave traghetto della lla norvegese Color Line
 Fortezza di Bohus – castello nel territorio della città svedese di Kungälv